Toponímia: Forbes (Dakota del Nord)

 Miscel·lània:
 Forbes (revista), revista publicada als Estats Units, especialitzada en el món dels negocis i les finances 
 Llista Forbes dels més rics 2014
 Llista de les 100 dones més poderoses del món segons Forbes

 Biografies:
 Bryan Forbes (Stratford, West Ham, Essex, 1926)
 Edward Forbes (illa de Manx, 1815-54), naturalista anglès 
 George Forbes (científic)
 Jack D. Forbes
 James David Forbes
 John Forbes Nash (Bluefield, Virgínia de l'Oest, EUA, 1928 - Nova Jersey, 2015), matemàtic i professor universitari
 John Forbes Royle (1798-1958), cirurgià, botànic i professor de matèria mèdica
 Vivian Forbes (1891-1937), pintor i poeta anglès